Пізній новий період — епоха в історії Європи, що є частиною Нової історії. Починається з кінцем раннього нового періоду (кінець XVIII — початок XIX століття) та завершується початком Новітньою історією (початок XX століття).

Назва 
 Пізній модерн　
 Пізньомодерний період　
 Пізній новий період ()
 Пізній новий час
 Пізньомодерна доба

Опис 
Найпоширеніші дати початку: 1789 (Французька революція), 1815 (Віденський конгрес) або 1848 (Весна народів). У Польщі він використовується для відліку від Третього поділу Польщі у 1795  році. Деякі дослідники припускають, що справжнім переломним моментом стала Перша світова війна. Англосаксонська школа не визнає новітньої історії, для неї новий час є частиною сучасності.

Всередині епохи зазвичай використовують такий поділ:
 промислова революція (до 1850 року);
 Друга промислова революція (бл. 1850—1914 рр.);
 Перша світова війна (1914—1918 рр.);
 міжвоєнний період (1918—1939 рр.);
 Друга світова війна (1939—1945 рр.);
 післявоєнний період (з 1945 рік);
 Період холодної війни (з 1945—1947 до 1989—1991 року);
 період після холодної війни (з 1991 року).

 
 
Всесвітня історія
Історичні періоди
Історіографія
Хронологія